Натуральне число 464
 464 рік до нашої ери
 464 рік нашої ери